Saint-Martin-du-Mont puede referirse a: 

 Saint-Martin-du-Mont, comuna de Ain (Francia).
 Saint-Martin-du-Mont, comuna de Côte-d'Or (Francia).
 Saint-Martin-du-Mont, comuna de Saona y Loira (Francia).